Harzig ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Harzig (1903–1970), deutscher Politiker (SPD), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter 
 Patrick Harzig (* 1973), deutscher Schauspieler

Harzig bezeichnet
 Harzig & Möller, ehemalige Hofbuchdruckerei in Hannover mit angeschlossenem Verlag